Proiezione conica
 un tipo di Prospettiva
 Proiezione conica equidistante
 Proiezione conica conforme di Lambert
 Proiezione conica equivalente di Albers